

Religion 
 Pâques est une fête religieuse mobile chrétienne des Églises chrétiennes, et une fête religieuse du judaïsme (hébreu : Pessa’h).
 Les Pâques fleuries est un synonyme vieilli de la fête religieuse chrétienne des Rameaux, le dimanche qui précède celui de Pâques. C'est donc également une fête mobile.

Géographie 
 L’Île de Pâques est une île océanienne isolée de l’océan Pacifique, au large du Chili.
 La plaque de l'île de Pâques est une plaque tectonique de l'océan Pacifique.

Culinaire 
 L’œuf de Pâques est un œuf spécialement décoré, qui constitue le cadeau traditionnel offert le matin du dimanche de Pâques.

Histoire 
 Le pacte de Pâques est un accord signé entre l'Italie et le Royaume-Uni en 1938 pour régler leur contentieux en Méditerranée et en mer Rouge.
 Les Pâques rouges sont une opération de répression de la Résistance du Jura, menée par l’armée allemande du 7 au .

Nom de famille 

 Jean Pâques (1901-1974), pianiste belge
 Olivier Pâques (1977-), auteur belge de bande dessinée

Voir aussi